Карлштадт (, слав. Karlovecz):
 Карлштадт (Германия) — город в Германии (земля Бавария)
 Карлштадт (Нью-Джерси) (англ.) — населённый пункт в штате Нью-Джерси
 немецкое название хорватского города Карловац

Фамилия 
 Карлштадт, Андреас (настоящее имя Андреас Боденштейн, 1480—1541) — выдающийся деятель Реформации, вошедший в историю под прозвищем по родному городу
 Карлштадт, Лизль (настоящее имя Элизабет Веллано, 1892—1960) — немецкая комическая актриса

См. также 
 Карлстад (значения)

Примечания